Мишна Брура () — галахический кодекс рабби Исраэля-Меира Коэна (Польша, 1838—1933 гг., известного как Хафец-Хаим). Представляет собой комментарий к первому разделу «Шулхан арух», «» («Образ Жизни», где рассматриваются законы молитвы, синагоги, Шаббата и праздников), обобщающий мнения ахароним по этим вопросам.

Название «Мишна Брура» является отсылкой к Второзаконию, где евреям заповедано вписать Божьи заповеди большими четкими буквами на склоне горы.

«Мишна Брура» — самая известная книга Хафец-Хаима, состоит из шести частей. Эта книга подытоживает все обновления Галахи, которые появились после написания «Шулхан Аруха». Иногда в спорных вопросах автор основывается на Талмуде и писаниях ришоним.

Со временем «Мишна Брура» стала важнейшим галахическим кодексом ашкеназов, и имеет большое влияние и на сефардских евреев.

Примечания 

Галахическая литература